Abilene steht für:
 Abilene (Syrien), im 1. Jahrhundert v. Chr. syrische Tetrarchie des Lysanias, ab 69 Teil der römischen Provinz Syria, Umgebung der Stadt Abila Lysaniou
 das Netzwerk Internet2 (als Codename)
 Abilene (Spiel), Brettspiel von Roland Siegers

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Abilene (Georgia), Carroll County
 Abilene (Kalifornien), Tulare County
 Abilene (Kansas), Dickinson County
 Abilene (Texas), Taylor County
 Abilene (Virginia), Charlotte County
 Abilene Division, CDP, Taylor County, Texas

in Kanada:
 Abilene (Alberta)

im NRHP gelistete Objekte:
 Abilene and Northern Railway Company Depot, in Abilene, Texas, ID-Nr. 92000191
 Abilene Christian College Administration Building, in Abilene, Texas, ID-Nr. 92000193
 Abilene City Park Historic District, in Abilene, Kansas, ID-Nr. 02000608
 Abilene Commercial Historic District, in Abilene, Texas, ID-Nr. 91001811
 Abilene Downtown Historic District, in Abilene, Kansas, ID-Nr. 09000673
 Abilene Fire Station No. 2, in Abilene, Texas, ID-Nr. 92000200
 Abilene Historic District #1, in Abilene, Kansas, ID-Nr. 05001514
 Abilene Street Railway Company Barn, in Abilene, Texas, ID-Nr. 92000205
 Abilene Union Pacific Railroad Freight Depot, in Abilene, Kansas, ID-Nr. 93000894
 Abilene Union Pacific Railroad Passenger Depot, in Abilene, Kansas, ID-Nr. 92001175